Indywidualne Mistrzostwa Świata na Żużlu 1968 – cykl turniejów żużlowych mających wyłonić najlepszych żużlowców na świecie. Nowozelandczyk Ivan Mauger pierwszy raz w karierze zdobył tytuł indywidualnego mistrza świata.

Po raz pierwszy w eliminacjach uczestniczył reprezentant z Bułgarii.

W Finale Światowym wywalczyli o medale polscy zawodnicy: Edward Jancarz – zdobył brązowy medal, piąty Paweł Waloszek, dwunasty Antoni Woryna i czternasty Jerzy Trzeszkowski.

Eliminacje europejskie

Eliminacje skandynawsko-brytyjskie

Skandynawia

Finał Skandynawski 
Uwaga! Szwedzcy żużlowcy nie uczestniczyli w eliminacjach z tego powodu, iż Finał odbywał się w Göteborgu.
 12 maja 1968 r. (środa),  Selskov

Awans: 6+1 do Finału Skandynawsko-Brytyjskiego

Eliminacje brytyjskie

Półfinały

Sheffield (1) 
 27 czerwca 1968 r. (czwartek),  Sheffield

Awans: 8+2 do Finału Brytyjskiego

Poole (2) 
 2 lipca 1968 r. (wtorek),  Poole

Awans: 8 do Finału Brytyjskiego

Finał Brytyjski 
 11 lipca 1968 r. (czwartek),  Londyn - Wimbledon

Awans: 10 do Finału Skandynawsko-Brytyjskiego

Finał Skandynawsko-Brytyjski 
 6 sierpnia 1968 r. (wtorek),  Londyn - West Ham

Awans: 8 do Finału Europejskiego

Eliminacje kontynentalne

Ćwierćfinały

Miszkolc (1) 
 5 maja 1968 r. (niedziela),  Miszkolc

Awans: 8 do półfinału kontynentalnego
Tabela (9-16) → brak danych

Abensberg (2) 
 5 maja 1968 r. (niedziela),  Abensberg

Awans: 8 do półfinału kontynentalnego
Tabela (11-16) → brak danych

Miśnia (3) 
 5 maja 1968 r. (niedziela),  Miśnia

Awans: 8 do półfinału kontynentalnego
Tabela (9-16) → brak danych

Jagodina (4) 
 5 maja 1968 r. (niedziela),  Jagodina

Awans: 8 do półfinału kontynentalnego
Tabela (11-16) → brak danych

Półfinały

Slaný (1) 
 26 maja 1968 r. (niedziela),  Slaný

Awans: 8 do Finału Kontynentalnego
Punktacja (10-16) → brak danych

Rybnik (2) 
 26 maja 1968 r. (niedziela),  Rybnik

Awans: 8 do Finału Kontynentalnego
Uwaga! Farit Szajnurow i Stanisław Tkocz zastąpili Milovana Stankovića i Gavrila Matjeva

Finał Kontynentalny 
 27 czerwca 1968 r. (czwartek),  Ufa

Awans: 8+1 do Finału Europejskiego

Finał Europejski 
 25 sierpnia 1968 r. (niedziela),  Wrocław

Awans: 10+1 do Finału Światowego
Uwaga! Barry Briggs zastąpił Erica Boococka

Eliminacje szwedzkie

Półfinały

Målilla (1) 
 28 kwietnia 1968 r. (niedziela),  Målilla

Awans: 9 do Finału Szwedzkiego

Visby (2) 
 1 maja 1968 r. (środa),  Visby

Awans: 9 do Finału Szwedzkiego

Finał Szwedzki 
 27 maja 1968 r. (poniedziałek),  Malmö
 28 maja 1968 r. (wtorek),  Göteborg
 30 maja 1968 r. (czwartek),  Linköping

Awans: 6+1 do Finału Światowego
Uwaga! Hans Holmqvist zastąpił Göte’a Nordina

Finał Światowy 
 6 września 1968 r. (piątek),  Göteborg - Stadion Ullevi

1968
1968 w sporcie żużlowym